En anatomía de los hongos superiores, se llama carpóforo al soporte de las fructificaciones resultantes de la aglomeración de los conidios.

Referencias 

Fungi
Términos de micología